Carles Busquets (1967-), ancien gardien de but espagnol.
 Florencia Busquets (née en 1989), joueuse argentine de volley-ball.
  (1917 - 2010), compositeur, pianiste et chef d'orchestre espagnol.
 Julio Busquets (1932-), homme politique et historien catalan.
 Joan Busquets (1946-),  urbaniste et architecte catalan.
 Milena Busquets (1972-), femme de lettres espagnole.
 Sergio Busquets (1988-), joueur de football espagnol.

Patronyme hispanique
Patronyme catalan